Kocyan ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrzej Kocyan (1937–1972), polnischer Skispringer
 Józef Kocyan (* 1946), polnischer Skispringer